Днепровское сельское поселение — муниципальное образование в составе Новодугинского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Днепровское.

Образовано законом от 20 декабря 2004 года. Главой поселения и Главой администрации является Огурцов Сергей Яковлевич
.

Географические данные 
 Общая площадь: 520 км²
 Расположение: северо-западная часть Новодугинского района
 Граничит:
 на севере — с Сычёвским районом
 на востоке и юге — с Извековским сельским поселением
 на западе и юго-западе — с Холм-Жирковским районом
 на северо-западе — с Тверской областью

По территории поселения протекает река Днепр.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 66 населённых пунктов:

Ссылки 
 Сайт Администрации Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Новодугинского района
Муниципальные образования Новодугинского района